Block Mountain kan syfta på följande:
 Block Mountain, Alberta, ett berg i Kanada
 Block Mountain, Antarktis, ett berg i Antarktis